SPYDER — зенітно-ракетний комплекс виробництва ізраїльської компанії RAFAEL.
 Spyder — інтегроване середовище розробки для мови програмування Python.

en:Spyder